Mühlenbach kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Mühlenbach, Luxemburg, ort,

Tyskland 

 Halterner Mühlenbach – nedre delen av Heubach, en biflod till Stever i Nordrhein-Westfalen,
 Mühlenbach, Baden-Württemberg – kommun i Ortenaukreis, Freiburg Region,